Sera peut faire référence à :

Acronyme 

SERA est l'acronyme de Standardised European Rules of the Air, règlement européen régissant la circulation aérienne applicable en Europe.

Toponyme 

 Sera, une ville de l'Asie antique, capitale de la Sérique ;
 Sèra, une localité du Burkina Faso ;
 Sera, une ville en Éthiopie ;
 Sera, une ville dans la préfecture de Hiroshima au Japon ;
 Sera, un village development committee du Népal ;
 Sera, forme utilisée (notamment dans d'autres langues) pour Séra, une université monastique de la région autonome du Tibet (Chine).

Prénom 
 
 Sera, une membre du groupe de musique coréenne  ;
 Sera, personnage de la mythologie celte dont le fils est Partholon ;
 Sera, personnage jouable du jeu vidéo Dragon Age : Inquisition.

Autres 
 le , mouvement de jeunesse allemand des années 1920 ;
 Sera, entreprise allemande spécialisée dans les bassins de jardins fondée en 1970.

Voir aussi 
 
 
Ceyrat